Rundshagen ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Rundshagen (* 1971), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Werner Rundshagen (1921–2008), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher